Francesco Paolo Bontate – mafioso italiano
 Giovanni Bontate – mafioso italiano
 Stefano Bontate – mafioso italiano